Zinaida Aksentjeva (1900-1969) - Oekraïens/Russisch astronoom en geofysicus
 Aksentyeva (inslagkrater) - inslagkrater op Venus, vernoemd naar bovenstaande vrouw